Alberto Farassino – critico cinematografico e saggista italiano
 Caterina Farassino – fotografa e cantante italiana
 Gipo Farassino – cantautore, attore e politico italiano